K'arazhayrr Lerr (armeniska: K’arazhayrr Lerr) är ett berg i Armenien.   Det ligger i provinsen Siunik, i den sydöstra delen av landet,  kilometer sydost om huvudstaden Jerevan. Toppen på K'arazhayrr Lerr är  meter över havet, eller  meter över den omgivande terrängen. Bredden vid basen är  km.

Terrängen runt K'arazhayrr Lerr är kuperad åt nordväst, men åt sydost är den bergig. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  kilometer söder om K'arazhayrr Lerr. Närmaste större samhälle är Hats'avan,  kilometer nordväst om K'arazhayrr Lerr. 

Trakten runt K'arazhayrr Lerr består i huvudsak av gräsmarker. Runt K'arazhayrr Lerr är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Inlandsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är maj, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Berg i Siunik
Berg i Armenien 2000 meter över havet eller högre